Приз «Лучшие дебютанты сезона» был учреждён редакцией журнала «Смена» в 1964 году. Он вручался 11 лучшим дебютантам сезона чемпионата СССР по футболу. Приз существовал по 1975 год включительно, позже (в 1986 году) появился приз «Лучшему новичку».

Обладатели приза

Примечания

Ссылки 
 Обладатели приза «Лучшие дебютанты сезона»

Футбольные награды в СССР